La Lumière qui éteint est la troisième saison du feuilleton radiophonique français Signé Furax. Cette saison a été diffusée pour la première fois d' à , puis a été rééditée sous forme d'un coffret de 15 CD audio. La lumière qui éteint met en scène les personnages principaux de la précédente saison de Signé Furax, Le boudin sacré.

Trame de l'histoire
Une étrange lumière bleue... Elle éteint les volontés et fait de celui qui la possède le maître du monde. La découverte du professeur Grégory Moshmosh et tombée entre les mains de Furax et des Babus qui se sont alliés pour conquérir la planète. Pour parvenir à leurs fins, ils enlèvent les plus grands savants, parmi lesquels Auguste Costecalde et tuent sans pitié le moindre témoin gênant. Face à cette menace, Black, White, Asti Spumante, le commissaire Socrate, Théo Courant et Carole Hady-Petit entament un combat sans merci. L'aventure débute à la centrale hydraulique de Morzy-les-Gaillardes, où se déroulent les premières expériences, et va se poursuivre sur Anatole, un charmant atoll du Pacifique entouré de corail, puis à des millions de kilomètres de la Terre, sur la planète Astérix. Son maître tout puissant, le président Clodomir, tombe amoureux de Malvina pour la plus grande colère de Furax qui, depuis le début de cette aventure, n'a plus toute sa raison. Sinon, il ne menacerait pas, en cas d'échec, de détruire la Terre en appliquant le terrifiant et mystérieux Plan M...

Fiction radiophonique
Émission de radio créée en 1957
Émission de radio disparue en 1958